Grandes Sucessos (Abril Cultural)

Música
Grandes Sucessos (RPM)
Os Grandes Sucessos
Ou ainda:
Coleções: Grandes Sucessos de LS Jack
Os Grandes Sucessos de Maysa
Os Grandes Sucessos de Sandy & Jr.
Leonardo Canta Grandes Sucessos
Os Grandes Sucessos de Raul Seixas

Desambiguação